Киселе́вичи () — остановочный пункт электропоездов в западной части города Бобруйск (Могилёвская область, Белоруссия).

Расположен между железнодорожными станциями Мирадино и Бобруйск (отрезок Осиповичи — Жлобин железнодорожной линии Минск — Гомель). 

Примерное время в пути со всеми остановками от ст. Минск-Пассажирский — 3 ч. 8 мин.; от ст. Осиповичи I — 49 мин., от ст. Жлобин — 1 ч. 37 мин.

См. также 

 Белорусская железная дорога

Ссылки 
 Расписание электропоездов
 Информация об остановочном пункте
 Информация об остановочном пункте

Остановочные пункты Могилёвского отделения Белорусской железной дороги